Vasco Núñez de Balboa puede referirse a:

 Vasco Núñez de Balboa, personaje histórico; o
 Vasco Núñez de Balboa, ópera en dos actos con libreto de Cristián Caballero puesto en metro músico por José F. Vásquez.